Bimeris är ett släkte av svampar. Bimeris ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bimeris